

Cinema 
Second Childhood – cortometraggio del 1914 diretto da Norval MacGregor
Second Childhood – cortometraggio del 1923 diretto da Harold Beaudine
Second Childhood – cortometraggio del 1936 diretto da Gus Meins

Musica 
Second Childhood – album di Phoebe Snow del 1976